Fritz Walter (1920–2002) világbajnok nyugatnémet labdarúgó
 Fritz Walter (1960) olimpiai bronzérmes nyugatnémet labdarúgó